Pojęcie fachwerk odnosi się do architektury obszarów niemieckich i w zależności od rodzaju oddawane jest w języku polskim jako:

 konstrukcja szkieletowa – najbardziej ogólny termin
 kratownica, krata – przeważnie, gdy konstrukcja wykonana jest z elementów metalowych; często mosty, dźwigi, wieże (np. wieża Eiffla)
 mur pruski (potocznie) konstrukcja ryglowa (w architekturze) –  stosowany do budowli o drewnianej konstrukcji ramowej, wypełnionej murem z cegły. Rzeczownik "mur" wprowadza nieco zamieszania, ponieważ konstrukcja fachwerku nie jest murem, a w każdym razie nie chodzi tu o jakiś mur pochodzący z terenu dawnych Prus
 szachulec – typ ściany szkieletowej drewnianej, której wypełnienie stanowi glina z trocinami, wiórami lub zarzucona na plecionkę z witek z łozy lub łodyg trzciny

Zobacz też 

 Katalog polskich zabytków, pałaców i dworów
 Słownik Duden online, definicja Fachwerk